Příjmení Kolesnikov nosí více osob:

 Andrej Kolesnikov (novinář) (* 1965) – ruský novinář
 Andrej Kolesnikov (generál) (1977–2022) – ruský generálmajor
 Kliment Kolesnikov (* 2000) – ruský plavec
 Nikolaj Kolesnikov (* 1953) – sovětský atlet, běžec, sprinter
 Sergej Kolesnikov (* 1948) – ruský podnikatel a whistleblower

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení